BCP est un sigle qui peut signifier :
 Best Current Practice (en français, meilleure pratique actuelle), une série de documents qui décrivent divers standards ouverts ou conventions utilisés en informatique et dans les télécommunications ;
 Business Continuity Plan (en français, plan de continuité d'activité) ;
 Bromocresol purple (en français, pourpre de bromocrésol), un composé chimique utilisé comme indicateur de pH ;
 Milieu BCP ou gélose lactosée au bromocrésol pourpre ou bouillon lactosé au BCP, un milieu de culture contenant ce composé chimique ;
 Bibliothèque centrale de prêt, l‘ancien nom générique d’une actuelle bibliothèque départementale de prêt en France ;
 Banque centrale populaire, au Maroc ;
 Bataillon de chasseurs à pied ;
 Banco Comercial Português ;
  ;
 Black City Parade, le  Album d'Indochine ;
 Bataillon de chasseurs pyrénéens (BCPyr) ;
 Bach Collegium Paris, un ensemble parisien promouvant la musique baroque allemande ;
 , un programme de manipulation de données de Microsoft SQL Server ;
 Bibliothèques centrales de prêts, au Québec, qui devront en 1992 les Centres régionaux de services au bibliothèques publiques (CRSBP) ;
 Brigadier-chef principal, grade d'encadrement de la police municipale ;
 Baccalauréat professionnel, une filière du baccalauréat français.

BCP est une abréviation qui peut signifier :
 Beaucoup.